Исай Моисеевич Блох (1917—1981) —  известный специалист в области разведочной геофизики, электроразведчик, доктор геолого-минералогических наук, ветеран Великой Отечественной Войны.

Биография 
Родился  21 марта 1917 года в Москве в семье выходцев из Белостока Моисея Соломоновича Хамац-Блоха и Юлии Яковлевны Хамац-Блох (урождённой Фалес). С 1938-го года работает оператором в научно-исследовательском секторе МГРИ. Закончил геофизический факультет МГРИ в 1941 году. С 1942 года — участник Великой Отечественной Войны. Призван Верхне-Буреинским РВК, Амурской области.

Служил в 632 стрелковом полку 338 дивизии 15 Армии, агитатором. В 1943 году присвоено звание лейтенанта. С 1944-го года — член ВКП(б). За участие в боях за освобождение Маньчжурии в августе 1945-го года награждён медалью «За отвагу».

Умер в декабре 1981 года.

Родственники 

 Брат — Абрам Моисеевич Блох (1927—2015), доктор геолого-минералогических наук.
 Сын — Юрий Исаевич Блох (род. 1947), геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.

Избранные труды 

 Дипольное зондирование(1957)
 Электропрофилирование методом сопротивлений(1962)

Награды 

 За отвагу

Примечания 

Электроразведка
Геофизики СССР
Выпускники МГРИ-РГГРУ
Доктора геолого-минералогических наук